Martin Klein (1884-1947) – estoński zapaśnik startujący w barwach Rosji, medalista olimpijski
 Martin Klein (ur. 1984) – czeski piłkarz